Тип «Эстергётланд» () — серия шведских эсминцев 1950-х годов. В 1955—1959 годах для КВМС Швеции были построены четыре корабля этого типа. В 1960-х — 1970-х годах все корабли этого типа прошли ряд модернизаций, наиболее значительной из которых стала установка пусковой установки ЗРК RB-07. Сняты с вооружения все эсминцы типа «Эстергётланд» были в 1982—1983 годах.

Представители

Литература 
 

Эскадренные миноносцы типа «Эстергётланд»